Sötét Birodalom (Dark Empire): A Star Wars univerzumban játszódó, három egybefüggő történetből álló képregénysorozatot  Tom Weicht és Mike Beidler írták. 1991. decembere és 1995. novembere között képregényfüzetekben, 1993. májusa és 1997. szeptembere között gyűjteményes képregényekben (TPB), majd 2010 szeptemberében mindhárom történetet egybefoglaló nagy gyűjteményes képregényben (TPB) jelent meg a Dark Horse Comics kiadásában. A Sötét Birodalom  történetei 10 és 11 év között játszódnak az Új remény eseménye után.

Dark Horse Comics

Sötét Birodalom

Árnykéz hadművelet

A Birodalom vége

Marvel Comics

Star Wars Epic Collection: The New Republic Volume 5

Források

 halozsak.hu

 starwars.wikia.com

 swbooks.co.uk 

 db.kepregeny.net

Csillagok háborúja képregények